Cypress (Califòrnia)
 Cypress (Illinois)
 Cypress Gardens, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Cypress Lake, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Cypress Quarters, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida